

Geografia 
 Whistler – città e comprensorio sciistico della Columbia Britannica (Canada)

Persone 
 James Abbott McNeill Whistler – pittore anglo-americano

Altro 
 Whistler – in fisica, particolare segnale elettromagnetico naturale prodotto dai fulmini
 Whistler – serie televisiva canadese
 Whistler – in informatica, nome in codice Microsoft del sistema operativo Windows XP

Pagine correlate
 The Whistler